Гестией Перинфский () — древнегреческий философ IV века до н. э. Происходил из Перинфа, города во Фракии, на Пропонтиде. Был связан с Академией Платона. Диоген Лаэртский упоминал его среди учеников Платона (Д. Л. III, 46). Вместе с Аристотелем, Гераклидом, Спевсиппом и Ксенократом присутствовал на лекции Платона «О благе» и записал её. Согласно доксографической традиции, Гестией выдвинул свою теорию зрения (Diels, Dox.403).

Литература 
 Диллон Джон. Средние платоники. 80 до н. э.-220 н. э. СПб., 2002. с.53. ISBN 5-89329-536-6
 Греческая философия. Т.2. Под ред. М. Канто-Спербер, Дж. Барнз, Л. Бриссон, Ж. Брюнсвиг, Г. Властос. Пер. с французского. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2008. — с. 656.
 Целлер Э. Очерк истории греческой философии. СПб., 1996. С. 131, 134.
 Guthrie W.K.C. A History of Greek Philosophy. V. 5: The Later Plato and Academy. Cambridge: Cambridge University Press. 1978 p.491
 Diels H. Doxographi Graeci. Berolini, 1879.

Древнегреческие философы
Платоники
Философы Древней Греции
Философы IV века до н. э.